Maratus är ett släkte av spindlar. Maratus ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

År 2015 upptäcktes en ny art i släktet, Maratus jactatus.

Källor

Externa länkar 

Hoppspindlar
Maratus